Санта Марија Темаскалтепек има више значења:

 Општина Санта Марија Темаскалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Темаскалтепек (Санта Марија Темаскалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику